Joseph Reynouard (1869-1943), personnalité politique française ;
 Jean Reynouard (1903-1966), personnalité politique française ;
 Vincent Reynouard (1969-), militant national-socialiste et négationniste français.